Palacio Blanco puede referirse a:
Palacio Blanco (Belgrado) (Beli Dvor), antigua residencia de la familia real yugoslava en Belgrado, Serbia;
Palazzo Bianco, galería de arte en Génova;
Palacio Blanco (Caracas).
Palacio Blanco, de jure,  residencia oficial del Dalai Lama en Lhasa, Tíbet;

Palacio Blanco, residencia oficial del presidente de Turquía en Ankara;
 Ak Saray, literalmente el Palacio Blanco, es un sitio arqueológico ubicado en el actual Uzbekistán, en Shahrisabz.
 Palacio de Livadia, sitio de retiro en verano del último zar de Rusia, Nicolás II y su familia en Livadia, a tres kilómetros de Yalta, Crimea
 White Palace, una película de 1990 con Susan Sarandon y James Spader.